Kūshk-e Bālā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūshk-e Bālā (bondby i Iran), Alborz, 
 Kūshk-e Khāleşeh-ye Bālā, ort, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar